HMS Tracker (D24)—(HMS Трэкер) эскортный авианосец типа «Эттакер», который был построен в США, но служил в Королевском военно-морском флоте Соединенного Королевства во время Второй мировой войны. Авианосец участвовал в боевых действиях в Атлантике (1943—1944), Арктике (1944) и Нормандии (1944), затем он использовался в качестве перевозчика самолётов. А после окончания войны он был переоборудован в торговое судно.

Конструкция 
Все корабли имели экипаж из 646 человек и общую длину 151,1 м, ширину 21,2 м и осадку 7,5 м. Силовая установка состояла из двух паровых турбинами, работающих на один вал, выдающих мощность в 8500 лошадиных сил (л. с.). Это обеспечивало кораблю скорость в 17-18 узлов (31 км/ч).

Вооружение кораблей было сосредоточено на противовоздушной обороне и состояло из двух одиночных 4-дюймовых зенитных орудий, восьми 40-мм пушек «Бофорс» в спаренных установках и двадцать одной 20-мм автомата «эрликон» в одиночных или спаренных установках. На практике все корабли имели несколько отличающееся друг от друга вооружение.

Все эскортные авианосцы имели вместимость до 24 противолодочных самолётов и истребителей, например: британские Hawker Sea Hurricane, Supermarine Seafire и Fairey Swordfish, а также американские Grumman Wildcat, Vought F4U Corsair и Grumman Avenger. Точный состав авиагруппы зависел от поставленной перед авианосцем цели.

Надстройка авианосца состояла из небольшого острова с мостиком управления полетами, размещавшегося по правому борту над полетной палубой. Остров имел размеры 137 на 37 м. Авианосец оснащался двумя самолётными подъемниками размером13 на 10 м, одной катапультой и девятью тросами аэрофинишеров. Самолёты размещались в ангаре размером 79 на 19 м под полетной палубой.

История 
Трекер был заложен 3 ноября 1941 года по контракту  (MARCOM), судостроительной корпорацией Сиэтл-Такома в Такоме, штат Вашингтон. Первоначально он должен был стать торговым судном для компании Moore-McCormack Lines, Inc. однако до завершения строительства судно было приобретено Военно-морским флотом США. В 1942 году он получил обозначение BACV-6 и был преобразован в эскортный авианосец на фирме , Портленд, штат Орегон. Корабль был спущен на воду 7 марта 1942 год и введен в строй 31 января 1943 года; он был передан Королевскому флоту и переименован в HMS Tracker.

Трекер служил в качестве эскорта в 1943—1944 годах для североатлантических и арктических конвоев. Первоначально он нёс торпедоносцы Swordfish и истребители Seafire из ; в январе 1944 года он перешёл на Grumman Avenger и Grumman Wildcat из . В апреле 1944 года его самолёты вместе с самолётами с HMS Activity потопили немецкую подводную лодку U-288 к востоку от острова Медвежий во время эскортирования конвоя JW-58.

10 июня 1944 года, находясь в составе противолодочного прикрытия командования западных подходов для высадки десанта во время «Дня Д», Трэкер столкнулся с Фрегатом типа «River» Королевского канадского флота , причинив ущерб обоим кораблям. HMS Tracker продолжал действовать, несмотря на повреждения носовой части корабля, до 12 июня 1944 года. После этого он был отремонтирован и частично переоборудован в Ливерпуле до 7 сентября 1944 года. 8 декабря 1944 года корабль отплыл в США для использования в качестве транспорта самолётов и провел остаток войны, перевозя самолёты и личный состав в Тихом океане.

В августе 1945 года он совершил последний рейс в Великобританию, а в ноябре 1945 года возвращен в состав ВМС США. Он был продан в ноябре 1946 года и поступил на службу как торговое судно Corrientes, с портом приписки в Аргентине. Трэкер был списан в 1964 году.

Примечания 

Эскортные авианосцы типа «Эттакер»